Gertis ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Gertis (* 1997), deutscher Schauspieler
 Karl Gertis (* 1938), deutscher Bauphysiker und Komponist